Drča je lahko:

 Drča, naselje v občini Šentjernej
 Drča, priprava za spuščanje
 Drča, predel Vrhnike